

Anno 
 144 o 144 a.C.

Codici 
 144  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bray-et-Lû, nel dipartimento francese della Val-d'Oise

Emergenze 
 In Svizzera il 144 è il numero telefonico del soccorso sanitario d'urgenza/emergenza

Matematica 
 144 – numero